

Aziende
 Automobilfabrik Perl – casa automobilistica austriaca

Geografia
 Perl – comune tedesco situato nel land del Saarland

Informatica
 Perl – linguaggio di programmazione ad alto livello
 Black Perl – composizione poetica scritta nel linguaggio di programmazione Perl
 Perl 6 – membro della famiglia Perl dei linguaggi di programmazione

Persone
 Arnold Perl – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Camille Perl – presbitero lussemburghese
 Curdin Perl – ex fondista svizzero
 Lloyd Perl – attore statunitense
 Martin Lewis Perl – fisico statunitense
 Zoltán Perl – cestista ungherese